Pay-off, een slagzin, in het bijzonder de eindzin van een reclame-uiting.
Pay off, een scenarioterm
Payoff (film), televisiefilm uit 1991.